Mya elegans är en musselart som först beskrevs av Karl Eichwald 1871.  Mya elegans ingår i släktet Mya och familjen sandmusslor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Sandmusslor
elegans